А́лвареш или в бразильском произношении Алварис () — португальская фамилия. Известные носители:
 Алвареш, Жорже (?—1521) — португальский путешественник
 Алвареш, Матеуш (?—1585) — самозванец, выдававший себя за короля Португалии Себастьяна I
 Алвареш, Франсишку (ок. 1465—ок. 1536/1541) — португальский священник, миссионер и учёный, капеллан Мануэла I
 Алвареш Перейра, Нуну (1360—1431) — португальский военачальник.
 Алварис, Элсиу (1932—2016) — бразильский политик, губернатор штата Эспириту-Санту, федеральный депутат и сенатор, министр промышленности, торговли и туризма (1994—1995), первый министр обороны Бразилии (1999—2000).

География 
 Алвареш — фрегезия муниципалитета Гойш округа Коимбра

См. также 
 Альварес